Кудрявцев Алексей Михайлович (03.01.1925 — 11.12.2000) — , заслуженный работник культуры БАССР, член союза художников Республики Башкортостан.

Биография 
Алексей Кудрявцев  родился в 1925 году в селе Базаиха Красноярского края. Отец, А.М. Кудрявцева, Михаил Львович Кудрявцев  работал строителем - строил гидроэлектростанции на Урале и в Сибири.  Мать, Надежда Филипповна (урожденная Кононова), обладала хорошим художественным вкусом, вышивала, вязала.

Алексей Михайлович в 1940 году окончил в г.Уфе 7 классов и поступил в Уфимское театрально-художественное училище.

С началом Великой Отечественной войны направлен на учебу в Уфе в авиационный техникум, по окончании которого работал на оборонном заводе.

После войны продолжил учебу в Уфимском художественном училище у педагога А.Э. Тюлькина, с которым дружил, переписывался и много работал на этюдах.  В 1950 году Алексей окончил училище и поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина (педагоги Юрий Михайлович Непринцев и Василий Васильевич Мешков).  Дипломная работа в институте - "Салават Юлаев".

В дальнейшем он с 1956г. по 1960 годы работал в уфимском отделении художественного фонда.

С 1960 по 2000гг. Кудрявцев преподавал живопись, рисунок и композицию в Уфимском художественном училище.

В 60-е годы им, совместно с группой молодых художников, были выполнены росписи на фасадах Павловской ГЭС и Кумертауской ГРЭС, которые положили начало развитию монументальной живописи в Башкирии.

В 1977г. прошла его персональная выставка посвященная 60-летию Октябрьской революции.

Работы художника находятся в фондах Художественного музея им. М.Н.Нестерова и Национального музея Республики Башкортостан в Уфе, региональных музеях, частных коллекциях России и за рубежом.

Любимая тема художника – красота родного края, живописные берега реки Дёмы.

Семья: жена Галина, дочь Юлия (художник по декоративно-прикладному искусству), внук Никита.

Творчество 

Основные картины: «Здравствуйте, Александр Эрастович» ,  Палаточный городок, Тихая весна, 1970, Полдень на Деме, Золотой денек, 1970, Игра на кубызе, Портрет А.Э. Тюлькина, Море, Прибой, Праздник, 1950г., На горке, 1970, В тени дубов.

Картины "Таянье снега", "Весенняя свежесть", "Tuuzumemudegaz", "Разлив" и многие другие работы из весенней серии Кудрявцева представлены в Мемориальном Доме-музее имени Александра Тюлькина в Уфе.

Одно из самых известных исторических полотен художника "За счастье народа" находится в Национальном музее Республики Башкортостан. Оно посвящено национальному герою Салавату Юлаеву.

Ученики 
Более 45 лет он преподавал в Уфимском училище искусств живопись, рисунок и композицию. В училище  Кудрявцев выпустил свыше 120 художников, которые работают как в Башкортостане, так и в других городах.

Многие стали членами Союза художников Башкортостана - Николай Пегов, X. Танеев, Владислав Меос, И. Бикбулатов, Ольга Зозуля и другие.

Высокого признания достигла его бывшая студентка Мария Краснорепова-Хасцлер, которая успешно проводит персональные выставки своих произведений во многих столицах мира - Германии (где теперь живет).

Выставки 
 В 1965 году – участие в зональной выставке «Урал социалистический». Свердловск.
 1972г. – Всесоюзная выставка «Всегда начеку». Москва.
 1973г. – участие во Всероссийской выставке «На страже Родины». Москва.
 1974г. – Зональная выставка «Урал социалистический». Уфа. 
 В 1977г. прошла персональная выставка посвященная 60-летию Октябрьской революции.
 1982г. – Республиканская выставка «Выпускники и педагоги УУИ». К 60 летию училища искусств. Уфа.

Литература 
 «Советская Башкирия», 27.05.1977. Л Попова, искусствовед «Доставлять людям радость», к итогам выставки произведений Алексея Кудрявцева. 
 «Молодёжная газета», 13.12.2001. Евгения Волкова «И наступило очарованье…» 
 Журнал «Рампа», №2, 2002. Ольга Зозуля «Он знал язык цветов». 
 Журнал «Рампа», №3, 2010. Ольга Зозуля «Палитра радости» (О выставке работ А.М.Кудрявцева в Мемориальном доме-музее А.Э.Тюлькина). 
 Журнал «Бельские просторы», №8, 2010. Галина Кудрявцева «Эта тихая грусть».

Примечания

Ссылки 
https://web.archive.org/web/20160305042649/http://akudryavtsev.jimdo.com/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/

Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина